Dirksen  är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Enne Heeren Dirksen (1788–1850), tysk matematiker
 Everett Dirksen (1896–1969), amerikansk politiker
 Heinrich Eduard Dirksen (1790–1868), tysk rättslärd
 Herbert von Dirksen (1882–1955), tysk diplomat
 Victor Dirksen (1887–1955),  tysk konsthistoriker
 Willibald von Dirksen (1852–1928), tysk diplomat